Евме́ний ( — «благосклонный, милостивый») — мужское имя греческого происхождения. Известные носители:

 Евмений (Михеев) (род. 1942) — епископ Русской православной старообрядческой церкви, епископ Кишинёвский и всея Молдавии.
 Евмений (Тамиолакис) (род. 1945) — епископ Константинопольского Патриархата, викарий Германской митрополии (с 1994 года) с титулом епископ Лефкийский.
 Евмений (Титов) — епископ Русской Древлеправославной церкви, управляющий старообрядческими приходами на территории Румынии.
 Евмений (Хорольский) (1886—1967) — епископ Русской Православной Церкви, архиепископ Житомирский и Овручский.
 Евмений Гортинский (VII век) — епископ Гортинский.

См. также 
 Эвмен
 Альпиний Магн Евмений — римский политический деятель первой половины IV века.